Toma oder Tōma steht für:

 Toma (Burkina Faso), Ort in Burkina Faso
 Tōma (Hokkaido), Stadt in der Präfektur Hokkaidō, Japan
 Toma (Papua-Neuguinea), Ort in der Provinz East New Britain
 Toma, anderer Name für Loma (Volk), Volk in Guinea
 Toma (Käse), italienische Käsesorte
 Toma (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Toma (Band), deutsche Rockband

Toma, Tomà oder Tōma ist der Familienname folgender Personen:
 Bastien Toma (* 1999), Schweizer Fußballspieler
 Constantin Toma (1928–2008), rumänischer Fußballtorhüter
 Enzo De Toma (1921–2003), italienischer Schauspieler
 Hayate Tōma (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Horia-Victor Toma (* 1955), rumänischer Politiker
 Ioan C. Toma (* 1953), rumäniendeutscher Regisseur
 Laurențiu Mihai Toma (* 1981), rumänischer Handballspieler
 Loredana Toma (* 1995), rumänische Gewichtheberin
 Matías Toma (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Matthias Rudolf Toma (1792–1869), österreichischer Maler und Lithograf
 Michele Toma (* 1938), italienischer Ringer
 Mihály Toma (* 1948), ungarischer Ringer
 Petrișor Toma (* 1968), rumänischer Fußballtorhüter und Torwarttrainer
 Rei Tōma, japanische Mangaka
 Rolando Toma (1895–1964), italienischer Politiker
 Ruth Toma (* 1956), deutsche Drehbuchautorin

 Sauro Tomà (1925–2018), italienischer Fußballspieler
 Sergiu Toma (* 1987), moldauischer Judoka
 Swetlana Andrejewna Toma (* 1947), moldawisch-russische Schauspielerin
 Takefumi Tōma (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Tarzan Toma (1917–1993), türkischer Sportler und Schauspieler
 Valer Toma (* 1957), rumänischer Ruderer
 Veresa Toma (* 1981), fidschianischer Fußballspieler
 Viliame Toma (* 1979), fidschianischer Fußballspieler
 Yumi Tōma (* 1966), japanische Synchronsprecherin

TOMA steht als Abkürzung für
 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı, ein Wasserwerfer, siehe Wasserwerfer #Türkei

Siehe auch:
 La Toma (Argentinien), Stadt in Argentinien
 La Toma (Kolumbien)
 Thoma, Familienname
 Tooma
 Tomas
 Doma

Abkürzung